Havemann steht für:
 niederdeutsch für Hofemann, Pächter eines Gehöfts bzw. dem Grundherrn zu Diensten verpflichteten Bauer, auch Höfling

Havemann ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Havemann (1935–2006), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Florian Havemann (* 1952), deutscher Schriftsteller und Komponist
 Gustav Havemann (1882–1960), deutscher Violinist und NS-Kulturpolitiker
 Hans Havemann (1887–1985), deutscher Schriftsteller, Journalist und Philosoph
 Heinrich Havemann (1871–1951), deutscher Politiker (DVP)
 Johann Joachim Havemann (1782–1838), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Julius Havemann (1866–1932), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Katja Havemann (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Havemann (1932–2016), deutscher Mediziner
 Michael Havemann (1597–1672), deutscher lutherischer Theologe
 Nils Havemann (* 1966), deutscher Autor
 Robert Havemann (1910–1982), deutscher Chemiker und DDR-Regimekritiker
 Uljana Havemann, deutsche Filmregisseurin
 Wilhelm Havemann (1800–1869), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Havemann-Gesellschaft
 Hafemann
 Hawemann